Чемпионат мира по снукеру 2002 (, также известен как 2002 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 20 апреля по 6 мая 2002 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Питер Эбдон.

Призовой фонд 
 Победитель: £ 260 000
 Финалист: £ 152 000
 Полуфиналисты: £ 76 000
 Четвертьфиналисты: £ 38 000
 1/8 финала: £ 21 000
 1/16 финала: £ 14 500
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 20 000
 Высший брейк в квалификации: £ 2 250
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 147 000
 Максимальный брейк в квалификации: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 1 594 170

Высший брейк 
 145 —  Мэттью Стивенс (четвертьфинал). Всего на этом чемпионате мира было 68 сенчури-брейков — рекордный показатель на то время.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 
 Global Snooker
 Snooker.org
 CueTracker — 2002 World Championship — Snooker Results & Statistics

Чемпионат мира по снукеру
2002 год в снукере